Бугай — многозначный термин: 

 Бугай — устаревшее обозначение взрослого некастрированного быка.
 Бугай — большой, громоздкий человек.
 Бугай — басовый фрикционный музыкальный инструмент.
 Бугай — разновидность шугая без рукавов.

Географические названия

Польша 
 Бугай — село в Вадовицком повяте Свентокшиского воеводства.
 Бугай — село во Вжесьнёвском повяте Великопольского воеводства.
 Бугай — село в Горлицком повяте Малопольского воеводства.
 Бугай — село в Познанском повяте Великопольского воеводства.
 Бугай — село в Познанском повяте Великопольского воеводства.
 Бугай — село в Вадовицком повяте Малопольского воеводства.
 Бугай — село в Енджеювском повяте Свентокшиского воеводства.
 Бугай — село в Калишском повяте Великопольского воеводства.
 Бугай — село в Келецком повяте Свентокшиского воеводства.
 Бугай — село в Ходзеском повяте Великопольского воеводства.
 Бугай — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Бугай — село в Острувском повяте Великопольского воеводства.
 Бугай — село в Паенченском повяте Лодзинского воеводства.
 Бугай — село в Пиньчувском повяте Свентокшиском воеводства.
 Бугай — село в Познанском повяте Великопольского воеводства.
 Бугай — село в Паенченском повяте Лодзинского воеводства.
 Бугай — село в Сандомирском повяте Свентокшиского воеводства.
 Бугай — село в Скаржиском повяте Свентокшиского воеводства.
 Бугай — село в Ходзеском повяте Великопольского воеводства.
 Бугай — село в Шамотульском повяте Великопольского воеводства.

Россия 
 Бугай — река в Краснодарском крае.
 Бугай — река в России, протекает в Оренбургской области.

Украина
 Бугай — село в Раздельнянском районе Одесской области.

 Бугай — до 1964 года название села Новоукраинка в Маневичском районе Волынской области.

Персоналии 
 Бугай, Владислав Сергеевич (род. 1997) — украинский футболист.
 Бугай, Николай Фёдорович (род. 1941) — российский историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник.
 Бугай, Сергей Иванович (1972) — советский и украинский футболист.
 Бугай, Томаш (род. 1950) — польский дирижёр.
 Бугай, Умур (род. 1941) — турецкий писатель, драматург и сценарист.
 Бугай, Фёдор Сергеевич (1917—1988) — заряжающий орудия, младший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Ян Бугай — псевдоним польского поэта К. К. Бачинского.

Фильм 
 Бугай — фильм 2009 года.

Мультфильм 
 Бугай () — аргентинский мультфильм.

Примечания

См. также 

Бугаи Вторые
 Бугаи Первые